De vrouwen speelden op Wimbledon in 2014 het enkelspel van 23 juni tot en met 5 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Titelhoudster Marion Bartoli heeft zich in 2013 uit het professioneel tennis teruggetrokken. Er was dus geen titelverdedigster.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams, werd in de derde ronde uitgeschakeld door Française Alizé Cornet.

Het toernooi werd gewonnen door Petra Kvitová uit Tsjechië, die in de finale de Canadese Eugenie Bouchard versloeg in twee sets (6-3, 6-0). Ondanks het verliezen van de finale kwam Bouchard (voor het eerst) binnen in de top-tien van de wereldranglijst – zij steeg van de dertiende naar de zevende plaats.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2014